Thysselinum plinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Thysselinum plinii ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
plinii